Франческа может означать:
 Франческа (имя) — женское имя.
 Пьеро делла Франческа (ок. 1420—1492) — итальянский художник.
 Санта-Франческа-Романа — церковь в Риме.

См. также 
 Франциска (топор)
 Франческа да Римини (значения)
 Франческо